Plaatsen in Bulgarije
Parvenets (Jambol), een dorp in oblast Jambol
Parvenets (Plovdiv), een dorp in oblast Plovdiv